Juta, mint növény
Juta, település Somogy megyében